D’Albertis ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomeo D’Albertis (1840–1937), italienischer Manager und Autor
 Carlo Alberto D’Albertis (1906–1983), italienischer Segler
 Enrico Alberto d’Albertis (1846–1932), italienischer Navigator, Schriftsteller, Ethnologe und Philanthrop
 Luigi Maria d’Albertis (1841–1901), italienischer Forschungsreisender

Siehe auch:
 Alberti